Triaenops rufus, espècie de ratpenat endèmica de Madagascar, vegeu Ratpenat trident vermell
 Triaenops rufus, espècie de ratpenat que habita a Orient Pròxim, vegeu Ratpenat trident persa